Ca' Verde ima više značenja:
 Ca' Verde, Ferrara
 Ca' Verde, Piacenza